Сезон 2017 DTM является восемнадцатым сезоном возобновлённой в 2000 году серии.

Гоночный календарь 
Календарь этапов был объявлен 16 декабря 2016 года.

Положение в чемпионате 
Чемпионат производителей

Чемпионат команд

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт DTM
 Результаты сезона DTM 2017

Сезоны DTM